Туваны () — село Шумерлинского района Чувашии. Входит (с 2021 года) в Шумерлинский муниципальный округ, ранее административный центр Туванского сельского поселения.

География 
Расположено в 13 км к северо-востоку от Шумерли и в 75 км к юго-западу от Чебоксар.

История 
Современное село образовано путем слияния двух населённых пунктов: села Большие Туваны и деревни Питушкино (Тени, Патаккасы).

Вероятным временем основания чувашских селений Туванской округи, к коим относится д. Питушкино (Тени), можно считать начало XV века Русское же село Туваны было основано в конце XVI века как опорный пункт Русского государства на бывшей территории Казанского ханства

Во время I ревизии 1719 года сотником значился Ирезей Байметьев, старостами - Сенька Меметьев и Илешка Пибулаев.  Во время ревизии 1762 года сотником села значился Егорка Сербинкин (имя по крещению Тимофей Максимов), старостой Куманей (по крещению Иван Петров). 

Село до 1780 года входило в Тувановскую сотню Курмышского уезда Нижегородской губернии. С 1780 по 1917 годы в Атаевскую волость Курмышского уезда Симбирской губернии.

Законом Чувашской Республики от 14.05.2021 № 31 к 24 мая 2021 году Туванское сельское поселение было упразднено и Туваны
вошли в состав Шумерлинского муниципального округа

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева 
Туванцы принимали активное участие в крестьянской войне 1773—1775 годов. Восставшие, как и в соседних селах, громили дома церковных служащих, и раздавали их имущество беднякам.Сохранилось интересное предание о вступлении чувашских крестьян государственного с. Туван. Когда в село прискакал гонец от Пугачева и прочитал манифест, крестьяне вместе со своими соседями поднялись и расправились со священником. Позднее в село прибыли 3 роты солдат для усмирения «бунта». Чуваши решили умереть, но не выдавать зачинщиков. на вопрос: «Кто здесь бунтовал и вешал попов и господ?» — последовал ответ: «Знать не знаем! Видно, они сами повесились!»

Население

Знаменитые уроженцы 
 Фёдоров, Георгий Иосифович (1942—2015) чувашский писатель, доктор филологических наук.
 Лаптенков, Константин Тимофеевич (1913—1999) главный врач кожновенерологического диспансера Чувашии, кандидат медицинских наук.

Религия 
В селе действовала церковь в честь Богоявления Господня, построенная в 1781 году. Благодаря этому село имело альтернативное название — Богоявленское. Церковь вновь построена в 1880. Придел: во имя Св. Архангела Михаила. Часовен две — на кладбище при д. Кумашка, в д. Шумерля, обе деревянные. Закрыта в 1940 году, более не восстанавливалась.

Примечания 

Населённые пункты Шумерлинского района